Barabás Éva (1943) festőművész, tanár
 Barabás Éva (1969) szerkesztő-riporter, műsorvezető